Bertiz ou Bértiz est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est Bertiz et qui signifie « descendance de Berthe ».

Toponymes 
 Bertiz est une commune située dans la municipalité de Bertizarana dans la communauté forale de Navarre ;
 Le jardin botanique de Bértiz s'étend sur près de 4 hectares, et est situé à l'intérieur du parc naturel du Seigneur de Bertiz ;
 Le parc naturel du Seigneur de Bertiz est un parc naturel situé au nord-est de la province de la Navarre ;
 Bertizarana en basque ou Bértiz-Arana en espagnol est une municipalité de la Communauté forale de Navarre.

Notes et références 

Toponymie basque